Buscaglia ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Emanuele Buscaglia (1915–1944), italienischer Pilot
 Horacio Buscaglia (* 1943), uruguayischer Theaterregisseur, Schauspieler und Komponist
 Leo Buscaglia (1924–1998), amerikanischer Autor und Hochschullehrer
 Pietro Buscaglia (1911–1997), italienischer Fußballspieler